Купата на европейските шампиони 1980/81 е 26-о издание на турнира. 33 клубни отбора участват в него, в това число 32 национални шампиона от предходния сезон и Нотингам Форест като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 27 май 1981 г. на стадион Парк де Пренс в Париж пред 50.000 зрители.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 16 август, реваншът е на 3 септември 1980 г.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 16 и 17 септември, а реваншите са на 1 октомври 1980 г.

1 Първата среща се състои в Харлем.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 22 октомври, а реваншите са на 5 ноември 1980 г.

2 Реваншът се играе в Хожов.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 4 март, а реваншите са на 18 март 1981 г.

3 Първата среща се играе в Тбилиси.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 8 април, а реваншите са на 22 април 1981 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1980/81
 Купа на УЕФА 1980/81

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1980/81
 Детайли на мачовете за сезон 1980/81 в rsssf.com

Европейска шампионска лига